Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Betty Stöve che hanno battuto in finale Patti Hogan e Sharon Walsh 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Kerry Harris /  Lesley Hunt (quarti di finale)
 Françoise Dürr /  Betty Stöve (Campionesse)

 Rosie Casals /  Nancy Gunter (primo turno)
 Karen Krantzcke /  Wendy Overton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974